Octavo (papierformaat)
 een temperatuur
 een hoek (meetkunde)
 een ruimtehoek
 een rangtelwoord